Het ATP-toernooi van Doha 2011 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2011) werd gespeeld van 3 tot en met 9 januari 2011. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2011 inluiden.

Titelverdediger bij het enkelspel was Nikolaj Davydenko. Hij verloor in de finale van Roger Federer. Federer pakte daarmee zijn 3e titel in Doha.
De titelverdedigers in het dubbelspel, Guillermo García López en Albert Montañés, deden dit jaar niet samen mee. Het dubbelspel werd ook dit jaar weer gewonnen door twee Spanjaarden. Marc López en Rafael Nadal wonnen het toernooi.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha